Een constructie met twee achter elkaar geplaatste deuren die niet gelijktijdig geopend worden.
 Sluis (waterbouwkunde); een (deel van een) waterkering
 Schutsluis
 Spuisluis
 Keersluis
 Duikersluis
 Waaiersluis
 Inundatiesluis; militaire sluis om land onder water te zetten
 Sluis (beveiliging); een beveiligingsinstallatie
 Bussluis

 Een plaats in Zeeland
 Sluis (gemeente); een gemeente in de Nederlandse provincie Zeeland
 Sluis (stad); een vestingstad in de gemeente Sluis
 Sluis (voormalige gemeente); een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Zeeland

 Overige plaatsen
 Sluis (Vijfheerenlanden); een buurtschap in de Nederlandse gemeente Vijfheerenlanden
 Sluis (België); een gehucht in de Belgische gemeente Mol
 De Sluis (Tholen); een buurtschap in de gemeente Tholen
 Sluis; een buurtschap in de gemeente Hulst
 Roodesluis; een buurtschap in de gemeente Terneuzen

 Personen
 Albert-Jan Sluis, Nederlands diskjockey
 Nanne Sluis (roeier), Nederlandse roeier
 Nanne Sluis Pzn., Nederlands politicus

 Overig
 Sluis (beeld), beeld in Amsterdam-Oost

Zie ook 
 Sluizen (doorverwijspagina)